Тамазунчале има више значења:

 Општина Тамазунчале (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тамазунчале (Тамазунчале, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику